Název Čihadlo, původně související s čižbou, má mnoho významů.

 sídlo
 Čihadla – ves v okrese Nymburk pod stejnojmenným vrchem (235 m), který je výraznou dominantou rovinaté krajiny

 hory, kopce a vrchy
 Čihadlo (Krkonoše) (1214 m) – hora na česko-polské hranici v Krkonoších severně od Špindlerova Mlýna
 Čihadlo (Krušné hory) (842 m) – vrch v Krušných horách asi 8 km severně od Hory Sv. Šebestiána
 Čihadlo (Novoveská hornatina) (792 m) – vrch v Novoveské hornatině v Krušných horách západně od Litvínova
 Čihadlo (Křemešnická vrchovina) (665 m) – vrch v Křemešnické vrchovině asi 5 km severně od města Žirovnice
 Čihadlo (Lužické hory) (665 m) – vrch v Lužických horách asi 6 km severně od Cvikova
 Čihadlo (Plánická vrchovina, 629 m) (629 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, západně od Polánky v okrese Plzeň-jih
 Čihadlo (Plánická vrchovina, 601 m) (601 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, severozápadně od Chlumů v okrese Plzeň-jih
 Čihadlo (Plaská pahorkatina) (584 m) – vrchol v Stříbrské pahorkatině, jihovýchodně od Pavlovic v okrese Tachov
 Čihadlo (Smrčiny) (583 m) – vrch ve Smrčinách asi 5 km severně od Františkových Lázní
 Čihadlo (Křivoklátská vrchovina) (579 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, jižně od Sklené Hutě v okrese Rokycany
 Čihadlo (Benešovská pahorkatina) (528 m) - vrchol jihozápadně od Nového Knína
 Čihadlo (Podčeskoleská pahorkatina) (516 m) – vrchol v Tachovské brázdě, jižně od Souměře v okrese Tachov
 Čihadlo (Krkonošské podhůří) (515 m) – vrchol v Krkonošském podhůří, severovýchodně od Lázní Bělohrad v okrese Jičín
 Čihadlo (Švihovská vrchovina) (418 m) – vrchol v Rokycanské pahorkatině, jižně od Kamenného Újezdu v okrese Rokycany
 Čihadlo (Hřebeny) (388 m) – vrch v Brdských Hřebenech v Praze – Točné

přírodní rezervace a části přírodních parků
 Čihadlo (přírodní rezervace) – přírodní rezervace u Babic nad Svitavou
Čihadla (suchý poldr) – část přírodního parku Klánovice-Čihadla
Čihadla (les) – les na vrchu Horka v Praze-Kyjích, sousedící s poldrem Čihadla
Na Čihadle (přírodní rezervace) – vrchoviště v Jizerských horách (cca 970 m), kterým vede hlavní evropské rozvodí

vodní plochy
 Čihadlo (rybník) – rybník asi 3 km jihovýchodně od Polné

místní název
Jde o častý název osad i častý pomístní název.